Курейский сельсовет — административно-территориальная единица

Архангельская область 

Курейский сельсовет — прежнее название Холмогорского сельсовета Холмогорского района (до 1961 года)

Красноярский край 

Курейский сельсовет — до 1995, с 1995 до 2005 года Курейская сельская администрация краевого города Игарки, с 2005 года посёлок включён в межселенную территорию Туруханского района